Sesta bezeichnet:
 Sesta Godano, Gemeinde in Italien
 Titularbistum Sesta, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Sesta ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Sesta (1906–1974), österreichischer Fußballspieler
 Ludwig Sesta (1900–1976), österreichischer Ringer